Мелани Гайдос (; род. 1990) — американская модель с заболеванием эктодермальная дисплазия.

Биография 
Родилась в 1990 году.

С самого рождения страдает от редкого генетического заболевания, которое существенно отражается на облике Мелани. Эктодермальная дисплазия влияет сразу на волосы, зубы и ногти женщины. Как рассказывает Гайдос, у неё практически отсутствуют волосы на теле, у неё лишь три зуба, да и те молочные (все предыдущие молочные зубы выпали, новых не появилось).

В детстве Мелани становилась объектом для насмешек и издевательств; удивленные взгляды окружающих давили на её психику. К 16 годам она дошла до глубокой депрессии, но Гайдос сумела научиться смотреть на мир иным образом, и её внешность не мешала девушке мечтать о карьере топ-модели. Она осуществила свою мечту. Её карьера модели начала развиваться после переезда в Нью-Йорк. Успеху способствовал сайт Craigslist, где Мелани отыскала тех фотографов, которые, в свою очередь, искали моделей, чей облик отличается от стандартного. Она стала весьма популярной актрисой и моделью. Снялась и в клипе Mein Herz Brennt немецкой группы Rammstein. После этого как фотомодель работала с такими известными фотографами, как Кристиан Мартин Вайс () и Скотт Ирвин ().

Проживает в нью-йоркском районе Бруклин, ведёт обычный образ жизни и не комплексует из-за своей внешности.

Интересно, что таким же заболеванием, как у Мелани Гайдос, страдает американский актёр Майкл Берриман.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Gaydos is among models breaking the mold in the homogenous world of fashion 
 MODEL MELANIE GAYDOS HAS A RARE GENETIC DISORDER—AND SHE'S TAKING OVER THE FASHION WORLD 
 Мелани Гайдос: модель на грани

Фотомодели США
Люди с редкими заболеваниями